Павлово () — село, Сухининский сельский совет, Богодуховский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888113. Население по переписи 2001 года составляет 79 (36/43 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Павлово находится на безымянном ручье, который через 2 км впадает в реку Сухой Мерчик. На ручье многочисленные запруды.

На расстоянии в 1 км расположены сёла Кияны и Сухины. В 4-х км находится железнодорожная станция Гавриши. Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1769 год — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины